«Отчаянные герои: Месть острова» (; сокр. «TDRI») — четвёртый сезон мультипликационных сериалов «Отчаянные герои» в жанре ситком, являющийся творением канадской компании «Fresh TV Inc.». Концепция данной телевизионной программы разрабатывалась создателями мультсериала «6teen» Дженнифер Пертш и Томом Макгиллисом, а также режиссёрами первого сезона франшизы «» — «Остров отчаянных героев», Тоддом Кауффманом и Марком Торнтоном, контактирующими с Китом Оливером и Чадом Хиксом — режиссёрами этого проекта. Премьерный показ состоялся вечером 5 января 2012 года на канале «Teletoon». Трансляция на американском телевидении началась на кабельном молодёжном канале «Cartoon Network» 5 июня того же года. 6 марта 2012 года началось вещание сериала на территории стран СНГ по телеканалу «Cartoon Network».

Сюжет 
Поскольку у Криса Маклина не хватало времени следить за островом «Ваванаква», он решил сдать его в аренду крупной компании, начавшей использовать остров в качестве одной из своих главных свалок. К тому времени, как Крис выкупил остров обратно для того, чтобы провести на нём новый сезон, он оказался наполненным радиоактивными отходами и токсичными помоями, вследствие пребывания которых на острове мутировала абсолютно вся живность и полностью изменился внешний облик объекта, что позволило Крису проводить ещё более губительные для участников шоу испытания. Прибывшая для участия в реалити-шоу группа подростков в составе тринадцати человек делится на две команды, каждая из которых должна соревноваться с другой в смертельно опасных состязаниях. Один за другим участники будут устранены. Как и в предыдущих сезонах, место будет иметь церемония, где, собственно, и будет решаться судьба проигравшего, который после получения радиоактивного зефира отправиться домой, благодаря «броску позора», совершаемому с помощью катапульты. Прошедший все испытания участник будет объявлен победителем и получить приз в виде миллиона долларов. В финале победил Кэмерон и получил один миллион долларов, а позже приехавшее на остров Министерство защиты окружающей среды арестовало Криса Маклина за создание экологической катастрофы.

Персонажи 

В отличие от предыдущих сезонов, в TDRI в качестве участников реалити-шоу фигурируют новые персонажи, до этого ни разу не появлявшиеся это: Анна-Мария, Би, Брик, Дакота, Джо, Дон, Зоя, Кэмерон, Лайтнинг, Майк, Скотт, Сэм и Стейси. Некоторые персоны из оригинального состава участников реалити-шоу, являвшиеся главными персонажами предыдущих сезонов, будут появляться с эпизодическими ролями в течение всего сезона.

Команды

 В конце 4 эпизода Брик перешёл в другую команду.
 В конце 6 эпизода Скотт перешёл в другую команду.
 В конце 6 эпизода Джо перешла в другую команду.
 В 8 эпизоде Дакота оказалась в другой команде.

Камео

Таблица вылетов

Роли озвучивали

Русский дубляж

По всему миру

Примечания

Ссылки 
 Размещенная на сайте компании «Cake Entertainment» статья о TDRI

Мультсериалы по алфавиту
Мультсериалы 2012 года
Total Drama